Penélope pode se referir a:

Penélope - personagem mitológico
Penelope - gênero de aves
Penelope (filme) - filme anglo-americano de 2007 
Penélope (banda) - grupo musical brasileiro
Penelope Pitstop - personagem da Hanna-Barbera conhecida no Brasil como Penélope Charmosa

Desambiguação